Bud Light – marchio di birra statunitense, di proprietà della Anheuser-Busch
 Bud Light – pseudonimo del regista britannico Wash Westmoreland